Клеарх (учень Платона), також Клеарх Гераклейський (409 до н. е. — 352 до н. е.) — тиран Гераклеї Понтійської з 364 до 352 до н. е. 
 Клеарх II — тиран Гераклеї Понтійської з 301 до 288 року до н. е.